Шакяр Аслан (тал., азерб. Şəkər Aslan; 10 октября 1935 года, село Болади, Ленкоранский район, Азербайджанской ССР — 12 июня 1995 года, село Болади, Ленкоранский район, Азербайджанской ССР) — талышский поэт, драматург, публицист, журналист, член Союза писателей СССР (1968 г.), член Союза журналистов Азербайджана (1963 г.), лауреат премии «Золотое перо» Союза журналистов Азербайджана (1978 г.).

Биография 
Асланов Шакяр Мирза оглы родился 10 октября 1935 года, село Болади, Ленкоранского района, Азербайджанской ССР. Окончив среднюю школу села Болади, работал в сельском клубе, а также в Ленкоранском Доме культуры (1955—1959 гг.), отучился на факультете поэзии института мировой литературы имени Максима Горького в Москве (1963—1968 гг.).

В 1964—1968 годах работал в газете «Ленинчи» (ныне газета «Ленкорань») Ленкоранского района, после окончания института работал в райкоме партии (1968—1970 гг.).

В 1968—1970 годах работал инструктором в Ленкоранском комитете коммунистической партии Азербайджана.

В 1969 году участник V Всесоюзной конференции молодых писателей в Москве.

15 января 1980 г. в Ленкорани в Ленкоранском Государственном Драматическом Театре им. Н. Б. Везирова прошла встреча русского поэта Евгения Евтушенко с представителями разных отраслей. Талантливый поэт литературной среды Ленкорани Шакяр Аслан, открывал данную встречу, тем самым открыл и новый путь во взаимосвязи русских и азербайджанских литераторов.

В 1982 году был депутатом Ленкоранского городского совета.

В 1970—1992 годах — главным редактором газеты «Ленинчи» (позже «Ленкорань»).

В 1992 году он основал литературный журнал «Söz» («Слово»), работал главным редактором данного журнала с 1992—1995 года.

В 1994—1995 годах работал ответственным секретарем/председателем Ленкоранского отделения Союза писателей Азербайджана.

12 июня 1995 года умер в родном селе Болади, Ленкоранского района, Азербайджанской ССР.

Одна из улиц города Ленкорани названа в честь Шакяр Аслана.

Творчество 
Свою литературную деятельность он начал в средней школе со стихотворения «Моей корейской сестре», опубликованного в выпуске Ленкоранской областной газеты «Социалистические субтропики» от 23 июля 1953 года.

Шакяр Аслан писал свои стихи и поэмы на азербайджанском, талышском и русском языках.

Первая книга стихов «Весенний дождь» вышла в свет в 1964 году. Им опубликовано более 10 книг, в том числе «Живу у моря» и "Цветы из Ленкорани " на русском языке в Москве. Его спектакли «Кто ты, отец?!» 1982 года, «Одностороннее действие» 1987 года были поставлены в Ленкоранском государственном драматическом театре имени Н. В. Везирова. На основе лирических стихов Шакяр Аслана составлены песни.

Стихи и поэмы Шакяр Аслана отражают богатый духовный мир современных людей, их желания, стремления, любовь, описывают дружбу народов, мысли о человеке и времени, привязанность к земле, любовь к родине, красоты родной природы.

С созданием журнала «Söz» («Слово») в 1992 году, Шакяр Аслан прожил, пожалуй, самые счастливые годы своей жизни. Когда каждый номер журнала публиковался, он словно рождался заново. К сожалению, эта радость длилась недолго. Шакяр Аслан живет вечно как духовный отец созданного им «Слова» В журнале также публиковались статьи на талышском языке. Например, стихотворение талышского поэта Джамала Лалазоа «Ха додо» («Эх, сестра»), Шакяр Аслан опубликовал без ведома поэта.

Другой талышский поэт Ахад Мухтар писал в редакцию журнала в 1993 году обращение на талышском языке в котором говорит о том, что пишет стихи на талышском в Баку, тоскует по Ленкорани, желает любви читателя к словам журнала «Söz» («Слово»), здоровья от старого друга Ахад Мухтара и направляет новую запись для возможного опубликования в журнале.

Стихи Шакяр Аслана были переведены на ряд иностранных языков. Он является автором публицистических статей, художественно-публицистической книги «Samovara od salmişam» («Я зажёг самовар»), посвященной истории и особенностям реки Ленкоранки.

Награжден орденом «Знак Почёта» (1981 г.), почетной грамотой Верховного Совета Азербайджанской ССР (1981 г.) и различными медалями. Лауреат премии «Золотое перо» (1978).

Библиография

Сборники стихов и поэм 
 «Bahar yağışı» (Весенний дождь). — Баку., 1964
 «Məhəbbət fəsli» (Глава люви). — Баку., 1973
 «Живу у моря». — Москва. 1976
 «Эти дни останутся в памяти». — Баку., 1982
 «Цветы из Ленкорани». — Москва., 1986
 «Samovara od salmışam» (Я зажёг самовар). — Баку., 1989
 «Письмо домой: Стихи и поэмы». — Баку., 1991
 «Payıma düşən ömür» (Жизнь, которая принадлежит мне). — Баку., 2012

Стихи на талышском языке 
 Hiç çı yodo bebəşe?! (Разве можно забыть?!)
 Çəmə umur (Наша жизнь)
 Çəş bıkən mıni (Ждите меня) (1960)
 Lankon (Ленкорань) (1990-е)
 DİƏDƏ VƏYƏ (Свадьба в деревне)
Çe dast şedəm
Bınıvıştım (Напишу)

Стихи на азербайджанском языке 
 Bu gün şəhərdə yoxsan (Вы не в городе сегодня) (1967)
 Bir dəniz damlası…fikir ver ona (Капля моря … обратите на это внимание) (1969)
 Məni tanımır o qız (Она меня не знает) (1971)
 Hər sözün bir zərif xoş təranədir (Каждое слово — тонкая приятная мелодия)

Примечания 

Талышские поэты
Азербайджанские поэты
Переводчики на талышский язык
Поэты Азербайджана
Члены Союза журналистов Азербайджана